Bailando – singolo di Paradisio pubblicato nel 1997
Bailando – singolo di Enrique Iglesias pubblicato nel 2014
Bailando por un sueño – programma televisivo argentino